Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из 38 стран. Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине являлся китайский пловец Сунь Ян, на этот раз он занял второе место в финале, уступив австралийцу Маку Хортону.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Плавание  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры  на сайте Международной федерации плавания (FINA)